San Rafaelito steht für:

 San Rafaelito (Chiquitanía), Ortschaft im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 San Rafaelito de Sutuniquiña, Ortschaft im Departamento Santa Cruz, Bolivien